Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1995 прошёл в городе Брандон (провинция Манитоба, Канада) с 8 по 16 апреля 1995 года. Турнир прошёл в 37-й раз. Канада приняла мужской чемпионат мира в 12-й раз. В Брандоне турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 23-й раз в своей истории и 3-й раз подряд) сборная Канады, победив в финале сборную Шотландии со счётом 4:2. Третье место заняла сборная Германии, победившая в матче за 3-е место сборную США со счётом 6:5.

Впервые (и единственный раз на настоящий момент) в чемпионате принимала участие сборная Уэльса.

Одновременно с мужским в Брандоне проводился и .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейки за 4-е место и выход в полуфинал плей-офф.

Тай-брейки 
Поскольку на групповом этапе сборные США, Норвегии, Швейцарии и Швеции набрали одинаковое количество побед, то между ними (для определения обладателя 4-го места, выходящего в полуфинал плей-офф) был проведен дополнительный розыгрыш.

В результате в полуфинал плей-офф с 4-го места вышла сборная США.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Пейя Линдхольм (сборная Швеции).

Примечания 

1995
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спорт в Канаде в 1995 году
1995 год в кёрлинге
Спортивные соревнования в Брандоне (Манитоба)